

Astronomia
M110 (astronomia) – galassia ellittica nella costellazione di Andromeda

Armi
M110 (semovente) – semovente d'artiglieria
M110 (fucile) – fucile di precisione semiatutomatico